La Puta i la Ramoneta és un grup de rock del Vallès Oriental format l'any 2009, però que no va adquirir el seu format actual fins al mes d'agost de 2014. El seu darrer treball, Procés Prostituent (Temps Record, 2016) consolida el grup en el panorama actual del rock en català, amb un estil eclèctic i potent, i un directe contundent.

L'any 2009 La Puta i la Ramoneta va iniciar en format acústic la seva activitat, bàsicament component material nou i realitzant alguns concerts de petit format.

A meitat de l'any 2010, es van incorporar al grup el guitarrista Isaac Bosch i el teclista Jonathan Sánchez. El grup es va dedicar bàsicament a transformar el repertori acústic al format elèctric. A principis de l'any 2011, en Jonathan Sánchez va abandonar la formació per incorporar-se a Green Valley, i l'abril del mateix any, s'hi va incorporar l'Eduard Corbera. Ja amb aquesta formació, a més de readaptar i ampliar el repertori, la banda va iniciar la seva activitat en directe.

Entre març i maig de 2012, el grup va fer la seva primera gravació en estudi Rock de degeneració espontània. Entre octubre de 2013 i març de 2014, el grup ha gravat el seu segon disc, Prunografia. Jep Duran deixa el grup, amb el concert de comiat de l'1 d'agost del mateix any, i s'incorpora el baixista Dani Bolsa.

El juny de 2016 apareix Procés Prostituent (Temps Record, 2016), editat per Temps Record, un disc més ambiciós, treballat i amb un clar llenguatge propi.

Discografia 
 Rock de degeneració espontània (Autoedició, 2012)
 Prunografia (Autoedició, 2014)
 Procés Prostituent (Temps Record, 2016)

Videoclip oficial de la cançó El Trineu (Nomasdf Productions, 2016)

Referències

Enllaços externs 
 Lloc web oficial del grup 

Entitats del Vallès Oriental
Grups de rock catalans en català